De Ferraris – cognome italiano
 Antonio De Ferraris – medico, filosofo e astronomo italiano